Першотравневое () — село в Александрийском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 76 человек. Почтовый индекс — 28054. Телефонный код — 5235. Код КОАТУУ — 3520386805.

Происхождение названия 
Село было названо в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украиской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое и 27 — с названием Первомайское.

Местный совет 
28065, Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. Ульяновка, ул. Центральная, 5

Ссылки 
 Першотравневое на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области

Примечания 

Населённые пункты Александрийского района